Sylvester (von lat. silvester ‚aus dem Wald, wild, ländlich‘, zu silva, ‚Wald‘) ist:

 ein Vorname, siehe Silvester (Vorname)
 ein Kater in diversen Warner-Bros.-Cartoons, siehe Sylvester und Tweety (Zeichentrickfiguren)
 Sylvester (Film), ein Film des Regisseurs Lupu Pick aus dem Jahr 1924
 Sylvester (Prag) († 1161), Bischof von Prag
 Sylvester, Künstlername von Sylvester James (1947–1988), US-amerikanischer Soul- und Discosänger
 Sylvester (Mondkrater), nach James Joseph Sylvester benannter Mondkrater
 (13658) Sylvester, nach James Joseph Sylvester benannter Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sylvester (Georgia)
 Sylvester (Michigan)
 Sylvester (Pennsylvania)
 Sylvester (Texas)
 Sylvester (West Virginia)
 Sylvester (Wisconsin), Town(ship) im Green County

Geographische Objekte:
 Lake Sylvester, Gebirgssee in der Region Tasman, Neuseeland
 Little Sylvester Lake, Gebirgssee in der Region Tasman, Neuseeland

Personen:
Sylvester (eine alternative Schreibweise von „Silvester“) ist der Nachname folgender Personen:
 Albert Hale Sylvester (1871–1944), US-amerikanischer Kartograf 
 Christine Sylvester (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Cody Sylvester (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 David Sylvester (1924–2001), englischer Autor, Kunstkritiker und Kurator
 Dean Sylvester (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Donald Sylvester, US-amerikanischer Tontechniker und Sound Designer
 Dustin Sylvester (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Emmy Sylvester (1910–1994), österreichische Ärztin und Psychoanalytikerin
 Friedrich Sylvester (1871–1914). Senator und Stadtbaurat in Altona
 Hans Sylvester (1897–1939), österreichischer Agrarfachmann, Politiker (CS, VF) und NS-Opfer
 Harold Sylvester (* 1949), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler
 Heiner Sylvester (* 1944), deutscher Filmschaffender
 Hilde Stock-Sylvester (1914–2006), deutsche Malerin
 James Joseph Sylvester (1814–1897), britischer Mathematiker
 Johannes Sylvester (1504–1551), auch János Sylvester, ungarischer Humanist und Bibelübersetzer
 Jorge Sylvester (* 1954), panamaischer Jazz-Saxophonist
 Judith Sylvester, Geburtsname von Judith Siebert (* 1977), deutsche Volleyballspielerin
 Julius Sylvester (1854–1944), österreichischer Jurist und Politiker
 Mike Sylvester (* 1951), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler
 Megan Sylvester (* 1994), britische Wasserspringerin
 Peter Sylvester (1937–2007), deutscher Maler und Grafiker
 Regine Sylvester (* 1946), deutsche Journalistin und Autorin
 Rick Sylvester (* 1942), US-amerikanischer Bergsteiger und Stuntman
 Sebastian Sylvester (* 1980), deutscher Boxer
 William Sylvester (1922–1995), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Silvester, der letzte Tag des Jahres
 Sylvester kann verschwinden
 Silvester (Begriffsklärung) mit Personen namens „Silvester“
 Sylvester-Medaille (englisch Sylvester Medal), eine nach James Joseph Sylvester benannte Auszeichnung der Royal Society
 Sylvester-Gleichung
 Satz von Sylvester, siehe Münzproblem#Satz von Sylvester (auch: Frobenius-Problem) aus dem Gebiet der Zahlentheorie 
 Satz von Sylvester-Gallai, mathematischer Satz der ebenen Geometrie
 Syl Johnson (eigentlich Sylvester Thompson; * 1936), US-amerikanischer Musiker
 Sylvestre